hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Waszyngton
 hrabstwo Adams (ang. Adams County) w USA, w stanie Wisconsin